Prix Ducat () ou Concours Ducat () est un prix décerné annuellement depuis 1858 par l'association d'art de Finlande.
Il est décerné aux artistes de moins de 35 ans.

En 2012, le montant du prix est de 16 000 euros.

Lauréats 

Parmi les lauréats:

Bibliographie 
 Raakel Kallio (ed.), Dukaatti, Suomen Taideyhdistys 1846–2006, WSOY, 2006.

Références 

Prix artistique en Finlande
Fondation en 1858